Rue de l'Orient peut faire référence à :
 Rue de l'Orient (Bruxelles)
 Rue de l'Orient (Toulouse)

Voir aussi 
 Rue de l'Orient-Express